Hollman ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hollman († 2014), britischer Mediziner und Medizinhistoriker
 Ellen Hollman (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Jermain Hollman (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Model 
 Joseph Hollman (1852–1926), niederländischer Cellist und Komponist
 Ka’dar Hollman, US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:

 Hollmann